Curtis Sanford (né le  à Owen Sound, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || Platers d'Owen Sound || LHO || 19 || 4 || 8 || 1 || 847 || 77 || 5,45 || 87,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Platers d'Owen Sound || LHO || 30  || 13 || 10 || 2 || 1542 || 114 || 4,44 || 89,5 || 1 || 4 || 9 || 4 || 4 || 456 || 30 || 3,95 ||  || 1 || 6
|- 
| 1998-1999 || Platers d'Owen Sound || LHO || 56 || 30 || 16 || 5 || 2998 || 191 || 3,82 || 89,5 || 2 || 4 || 16 || 9 || 7 || 960 || 58 || 3,63 ||  || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Platers d'Owen Sound || LHO || 53  || 18 || 26 || 6 || 3124 || 198 || 3,80 || 89,8 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-00 || River Otters du Missouri || UHL || 6 || 3 || 1 || 0 || 237 || 6 || 1,52 || 94,6 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Americans de Rochester || LAH || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 14 || 1 || 4,25 ||  || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Rivermen de Peoria || ECHL || 27  || 15 || 7 || 4 || 1511 || 48 || 1,91 || 92,5 || 3 || 2 || 14 || 9 || 4 || 813 || 28 || 2,07 ||   || 2 || 0
|- 
| 2000-2001 || IceCats de Worcester || LAH || 5 || 3 || 0 || 1 || 237 || 16 || 4,06 || 85,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Rivermen de Peoria || ECHL || 24  || 13 || 8 || 2 || 1418 || 58 || 2,45 || 90,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2001-2002 || IceCats de Worcesters || LAH || 9 || 5 || 4 || 0 || 437 || 22 || 2,46 || 92,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Blues de Saint-Louis || LNH || 8  || 5 || 1 || 0 || 397 || 13 || 1,96 || 91,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2002-2003 || IceCats de Worcesters || LAH || 41 || 18 || 14 || 8 || 2317 || 93 || 2,41 || 91,9 || 3 || 2 || 3 || 0 || 3 || 179 || 8 || 2,68 || 92,4  || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || IceCats de Worcesters || LAH || 43 || 20 || 16 || 3 || 2367 || 84 || 2,13 || 92,1 || 5 || 2 || 9 || 4 || 5 || 569 || 24 || 2,53|| 92,2 || 0 || 0
|- 
| 2004-2005 || IceCats de Worcesters || LAH ||50 || 19 || 25 || 2 || 2742 || 123 || 2,69 || 90,1 || 2 || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Blues de Saint-Louis || LNH || 34 || 13 || 13 || - || 1830 || 81 || 2,66 || 90,8 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Rivermen de Peoria || LAH ||6 || 4|| 2 || 0 || 358 || 11 || 1,84 || 92,9 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Blues de Saint-Louis || LNH || 31 || 8|| 12 || - || 1492 || 79 || 3,18 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 ||Rivermen de Peoria || LAH ||2 || 1 || 1 || 0 || 119 || 5 || 2,52 || 89,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Canucks de Vancouver || LNH || 16 || 4 || 3 || - || 679 || 32 || 2,83 || 89,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2008-2009 || Canucks de Vancouver || LNH || 19 || 7 || 8 || - || 973 || 42 || 2,59 || 90,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2008-2009 || Moose du Manitoba || LAH || 16 || 7 || 3 || 3 || 865 || 25 || 1,73 || 94 || 2 || 0 || 1 || 0 || 1 || 43 || 1 || 1,40 || 95,7 || 0 || 0
|- 
| 2009-2010 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 41 || 23 || 11 || 3 || 2230 || 86 || 2,60 || 91,1 || 4 || 0 || 9 || 5 || 4 || 565 || 19 || 2,02 || 92,5 || 2 || 0 
|- 
| 2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 40 || 22 || 13 || 2 || 963 || 73 || 1,93 || 93 || 5 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2011-2012 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 36 || 10 || 18 || - || 1983 || 86 || 2,60 || 91,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 24 || 12 || 7 || 3 || 1384 || 52 || 2,25 || 92,7 || 0 || 0 || 6 || 2 || 4 || 413 || 14 || 2,03 || 94,4 || 0 || 0
|- 
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 40 || 18 || 17 || 2 ||  || 67 || 1,81 || 93,8 || 7 || 0 || 18 || 9 || 9 ||  || 36 || 1,92 || 93,4 || 2 || 2
|- 
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 38 || 15 || 15 || 4 ||  || 89 || 2,44 || 91,8 || 2 || 2 || 4 || 2 || 2 || 230 || 11 || 2,87 || 90,5 || 0 || 0

| 144 || 47 || 55 || 15 ||  || 333 || 2,72 || 90,4 || 6 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2010 : récipiendaire avec Cédrick Desjardins du trophée Harry-« Hap »-Holmes
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
2011 : nommé dans la  d'étoiles

Références 

Naissance en octobre 1979
Naissance à Owen Sound
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Platers d'Owen Sound
Joueur des River Otters du Missouri
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché